Tavella ist der Familienname folgender Personen:
 Aylon Darwin Tavella (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
Carlo Antonio Tavella (1668–1738), italienischer Landschaftsmaler
 Dominick Tavella, US-amerikanischer Tonmeister
 Franz Tavella (1844–1931), österreichischer Bildhauer
 Lucrezia Tavella (* 1990), italienische Bobfahrerin